Im Netz der Spinne steht für:

 Im Netz der Spinne (2001) (Along Came a Spider), US-amerikanischer Film von Lee Tamahori
 Polizeiruf 110: Im Netz der Spinne, deutscher Fernsehfilm von Erwin Keusch (1997)